Това е списъкът с епизоди на „Гръмотевичните котки (сериал, 2011)“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Забележка: българските имена на епизодите са авторски – те не са официално обявени от дублиращото студио.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2011-2012)

Кратки (2011)

Бележки 

 potv.bg(посетен на 14 октомври 2012 г.)

Гръмотевичните котки (сериал, 2011)